Пщина:

 Пщина — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Пщинский повят.
 Пщина — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пщинский повят, Силезское воеводство.